Backdraft kan avse:
 Backdraft – när oförbrända brandgaser i ett ventilationskontrollerat utrymme exploderar. se rökgasexplosion
 Backdraft (rockband) – ett hårdrockband från Stockholm, som bildades 1997
 Backdraft – originaltitel för en amerikansk actionfilm, se Eldstorm (film)